Vulture (« vautour » en anglais) peut désigner :

Toponymie 
 Vulture, une région d'Italie

Médias 
 Vulture.com, un webzine consacré à la pop culture et édité par le New York Magazine

Autre 
 « Vulture », le nom du projet du développement du Boeing SolarEagle
 « Vulture » est le nom d'un moteur d'avion de 1939 construit par la société Rolls-Royce.

Musique 
 Vulture Culture, un album du groupe de rock progressif britannique The Alan Parsons Project sorti en 1985
 Vulture Music, un label indépendant de french touch et de house fondé par Alan Braxe en 2000

Voir aussi